Gäddetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gäddetjärnet, Västergötland, sjö i Bollebygds kommun, 
Lilla Gäddetjärnen, Västergötland, sjö i Borås kommun, 
Stora Gäddetjärnen, Västergötland, sjö i Borås kommun, 
Gäddetjärnen, Bohuslän, sjö i Munkedals kommun, 
Gäddetjärnen (Vårviks socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Gäddetjärnet (Tösse socken, Dalsland), sjö i Åmåls kommun, 
Gäddetjärnet (Dalskogs socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun, 
Gäddetjärnet (Laxarby socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Lilla Gäddetjärnet (Dals-Eds socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Lilla Gäddetjärnet (Töftedals socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Stora Gäddetjärnet (Dals-Eds socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Stora Gäddetjärnet (Dalskogs socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun, 
Stora Gäddetjärnet (Töftedals socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Gäddetjärnen, Värmland, sjö i Storfors kommun,  (15 ha)

Se även
Gäddtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn